Евровизия 2007 (на английски: Eurovision Song Contest 2007; на френски: Concours Eurovision de la chanson 2007; на финландски: Eurovision laulukilpailu 2007) е 52-рото ежегодно издание на едноименния песенния конкурс.

История 
Провежда се в Хелзинки, Финландия на 10 май и 12 май 2007 г. Скандинавската държава е избрана за домакин, тъй като на 20 май 2006 г. финландската рок група „Лорди“ печели 51-вото издание на песенния конкурс в Атина, Гърция през 2006 г. с 292 точки с песента „Hard Rock Hallelujah“. След над 30 участия на конкурса това е първият път, когато Финландия печели и става домакин. На 21 юни 2006 г. Финландската телевизия (YLE) обявява, че концертът ще се състои в Хартвал Арена в Хелзинки, най-голямата зала за хокей на лед във Финландия.

42 държави вземат участие през 2007 г., като дебютират Грузия, Сърбия, Черна гора и Чехия, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Австрия и Унгария, докато Монако се оттегля.

Победител става дебютантът Сърбия и Мария Шерифович с песента „Молитва“ с 268 точки. На второ място е Украйна с 235 точки, на трето място е Русия с 207 точки, на четвърто място е Турция със 163 точки, а на пето място е България със 157 точки. Страната-домакин Финландия е на 17-о място с 53 точки.

Излъчване 
Песенен конкурс „Евровизия“се излъчва както от страните участници, така и други страни и територии от Европа и целия свят: Австралия, САЩ, Пуерто Рико, Азербайджан, Япония, Нидерандските Антили, Суринам, Лихтенщайн, Косово, Южна Корея и много други страни.

Полуфинал – 10 май 
28 страни вземат участие на полуфинала, от които първите 10 страни се класират на финала. Всички 42 страни се включват в гласуването. Страните на цветен фон в таблицата се класират на финала на конкурса.

 1.Съдържа няколко фрази на иврит и френски език.
 2.Съдържа няколко фрази на английски, испански и френски език.

Гласуване на полуфинала

12 точки 
Държави, които получават 12 точки на полуфинала:

Финал – 12 май 
Финалисти са:
 10-те победителя от полуфинала;
 10-те най-високо класирали се страни на финала през 2006 г.;
 Голямата четворка (Великобритания, Германия, Испания и Франция).

Страните в получерен шрифт се класират директно на финала на Евровизия 2008.

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, които получават 12 точки на финала:

Вижте също 
 България в Евровизия

Външни препратки 
 Участници в Евровизия 2007 – вкл. аудио и видео на песните
 Разпределение на точките на финала
 Официална страница на Евровизия

2007
Музикални фестивали във Финландия
Култура в Хелзинки
История на Хелзинки
2007 година в Европа